

События 
 Консулы Имп. Цезарь Домициан А. и Тит Флавий Сабин.
 Сформирован I легион Минервы.
 Дион Хрисостом изгнан из Рима.

Скончались 
 Примерная дата смерти Аниана Александрийского — епископ Александрийский (68-82).
 Стефан Калагонийский, святой мученик Калагонийский.

См. также